Corredor (finances), persona que per professió fa d'intermediària en operacions mercantils tot percebent un corretatge
 Corredor o passadís, espai de pas llarg i estret que serveix per comunicar diferents habitacions o estances
 Serra del Corredor, sector de la Serralada de Marina, Serralada Litoral catalana, entre el Maresme i el Vallès Oriental
 Corredor (ocell) (Cursorius cursor), ocell de la família dels glareòlids
 Corredor biològic